Dubí bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Dubí, Stadt im Okres Teplice
 Dubí, Ortsteil von Herálec, Okres Havlíčkův Brod
 Dubí, Ortsteil von Kladno, Okres Kladno
 Dubí, Ortsteil von Tutleky, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Dubí, Ortsteil von Svinov, Stadt Ostrava, Okres Rychnov nad Kněžnou

 Dolní Dubí, Ortslage von Dubí, Okres Teplice
 Staré Dubí, Ortslage von Kladno, Okres Kladno

Siehe auch:
 Dubí hora, Berg im Böhmischen Mittelgebirge
 Dubí Hora, Ortsteil von Drhovle, Okres Písek
 Doubí
 Dubie